Krnáč ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Krnáč (* 1977), slowakischer Judoka
 Martin Krnáč (* 1985), slowakischer Fußballtorhüter